Il doppio del torneo di tennis Open Isla de Lanzarote 2006, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Grégory Carraz e Jean-Michel Péquery che hanno battuto in finale Benedikt Dorsch e Steven Korteling 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Martin Lee /  Jonathan Marray (semifinali)
 Igor' Kunicyn /  Uros Vico (semifinali)

 Álex López Morón /  Daniel Muñoz de la Nava (primo turno)
 Grégory Carraz /  Jean-Michel Péquery (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Isla de Lanzarote 2006